Eva Marshal (1203–1246) fue una noble cambro-normanda y la esposa de William de Braose, un poderoso señor de las Marcas Galesas. Fue la hija de William Marshal, I conde de Pembroke, y la nieta de Richard de Clare y Aoife de Leinster.

Conservó por derecho propio las tierras y los castillos de de Braose después de que su esposo fuera ahorcado públicamente por orden de Llywelyn el Grande, príncipe de Gales.

Familia y matrimonio 
Lady Eva fue la octava de los hijos de William Marshal. Según se dice en la descripción de Eva y sus hermanas, éstas eran bonitas y de espíritu alegre. Desde 1207 a 1212, Eva y su familia vivió en Irlanda. Sus abuelos paternos fueron John Marshal y Sibyl de Salisbury, y sus abuelos maternos fueron Richard de Clare, II conde de Pembroke (que pasó a la historia como Strongbow), y Aoife de Leinster, por la que, probablemente, recibió su nombre.

Antes del año 1221, se casó con William de Braose, un señor de las Marcas Galesas, quien en junio de 1228 heredó el señorío de Abergavenny (si bien nunca ostentó el título de «Lord Abergavenny»).  De este matrimonio nacieron cuatro hijas. William era el hijo de Reginald de Braose y de su primera esposa, Grecia Briwere. Fue muy odiado por los galeses, que se referían a él como Gwilym Ddu o Black William («Guillermo el Negro»).

Descendencia 

 Isabella de Braose (h. 1222–h. 1248), casada con el príncipe Dafydd ap Llywelyn. Murió sin descendencia.
 Maud de Braose (1224–1301). En 1247 se casó con Roger Mortimer, I barón Mortimer de Wigmore, del que tuvo varios hijos, entre ellos Edmund Mortimer, II barón Mortimer, e Isabella Mortimer, condesa de Arundel.
 Eva de Braose (1227–28 de julio de 1255), casada con William de Cantelou, del que tuvo descendencia.
 Eleanor de Braose (h. 1228–1251). En una fecha desconocida posterior a agosto de 1241, se casó con Humphrey de Bohun. Tuvieron dos hijos: Humphrey de Bohun, III conde de Hereford, y Gilbert de Bohun, y una hija, Alianore de Bohun. Todos ellos se casaron y tuvieron descendencia. Eleanor fue enterrada en el priorato de Llanthony Secunda.

Viudez 
El esposo de Eva fue ahorcado públicamente por orden de Llywelyn el Grande, príncipe de Gales, el 2 de mayo de 1230 tras ser descubierto en la alcoba del príncipe con Juana, la esposa de Llywelyn. Meses después, Isabella, la primogénita de Eva, se casó con Dafydd ap Llywelyn, el hijo del príncipe, ya que se había firmado el contrato matrimonial antes de la muerte de William de Braose. El príncipe Llywelyn le escribió a Eva poco después de la ejecución, ofreciéndole sus disculpas y explicándole que se había visto obligado a ordenar el ahorcamiento por la insistencia de los señores galeses. Concluyó la carta añadiendo que esperaba que la ejecución no repercutiese en sus negocios.

Tras la ejecución de su marido, Eva conservó por derecho propio las tierras y los castillos de de Braose. Figura como poseedora de Totnes en 1230, cargo que mantuvo hasta su  muerte. En los Close Rolls (1234–1237), consta que Eva recibió 12 marcos por parte del rey Enrique III de Inglaterra para fortificar el castillo de Hay. Había obtenido la custodia de Hay como parte de su legado de viuda.

A principios de 1234, Eva se vio envuelta en la rebelión de su hermano Richard contra el rey Enrique, y es posible que ejerciera de intermediaria entre sus hermanos sublevados y el rey después de que asesinaran a Richard en Irlanda; así lo atestigua el salvoconducto que ella obtuvo en mayo de 1234, lo que le permitió hablar con el rey. A finales de ese mes, ya contaba con un escrito de Enrique en el que le otorgaba el seisin de los castillos y las tierras que le había confiscado tras la rebelión de su hermano. Asimismo, recibió una declaración oficial del rey en la que éste afirmaba que «volvía a tener su buena voluntad».

Eva falleció en 1246 a los cuarenta y tres años.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Costain, Thomas B. (1959). The Magnificent Century. Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc.
 Maxwell Lyte, H. C. (ed.). Calendar of Close Rolls, Henry III: Volume 3, 1234-1237. (Publicado por primera vez en His Majesty's Stationery Office, Londres, 1908)
 Mitchell, Linda Elizabeth (2003). Portraits of Medieval Women: Family, Marriage and Politics in England 1225–1350. New York: Palgrave MacMillan.
 Shirley, W. W. (1862). «Royal and Other Historical Letters illustrative of the Reign of Henry III». The Rolls Series. Carta 763a en latín, traducida al inglés.

Bibliografía adicional 
 Cawley, Charles «ENGLISH NOBILITY MEDIEVAL: Earls of Pembroke 1189–1245». Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy.
 Cokayne, George E. et al. (2000 [1913]).  The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, Extant, Extinct or Dormant, Vol. III, nueva edición. Gloucester, U.K.: Alan Sutton Publishing.
 de Braose family genealogy

Enlaces externos 

Galesas del siglo XIII